Daucus officinalis är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Anton Güldenstädt och Carl Friedrich von Ledebour. Daucus officinalis ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
officinalis